Kabinett Beel steht für folgende Regierungen der Niederlande:

 Kabinett Beel I (1946 bis 1948)
 Kabinett Beel II (1958/59)